Деннис Оскар Ульссон (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Сундсвалль».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Сундсвалля». 17 мая 2012 года впервые попал в заявку главной команды на матч чемпионата страны с ГАИС, но на поле не появился. В декабре того же года подписал с клубом первый контракт. Первую игру за основу провёл 2 марта 2013 года на групповом этапе кубка Швеции с «Фреем». По итогам 2014 года вместе с командой вернулся в Алльсвенскан, где отыграл ещё четыре сезона.

В марте 2019 года перешёл в белорусское «Торпедо-БелАЗ». За жодинский клуб впервые сыграл 13 апреля в домашней встрече с «Минском», выйдя на поле с первых минут. Спустя три месяца игрок и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

В августе 2019 года вернулся в «Сундсвалль», подписав с клубом контракт до конца сезона. По окончании сезона клуб вылетел в Суперэттан, но Ульссон подписал с командой новое соглашение, рассчитанное на три года.

Достижения 
Сундсвалль:
 Серебряный призёр Суперэттана (2): 2014, 2021

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»